Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.

Per questa edizione a causa delle restrizione da parte del governo australiano rispetto all'ingresso nel paese dovute alla pandemia di COVID-19, le qualificazioni vengono disputate al Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex di Dubai e solamente le vincitrici e le possibili lucky loser potranno recarsi a Melbourne Park a febbraio.

Teste di serie 

  Kaja Juvan (qualificata)
  Océane Dodin (primo turno)
  Greet Minnen (qualificata)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Katarzyna Kawa (primo turno)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)
  Tímea Babos (qualificata)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Katarina Zavac'ka (secondo turno)
  Irina Bara (primo turno)
  Tereza Martincová (secondo turno)
  Caty McNally (secondo turno)
  Ysaline Bonaventure (ultimo turno, lucky loser)
  Margarita Gasparjan (ultimo turno, lucky loser)
  Ljudmila Samsonova (qualificata)
  Mayar Sherif (qualificata)

  Sara Errani (qualificata)
  Elisabetta Cocciaretto (qualificata)
  Vol'ha Havarcova (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (ultimo turno, lucky loser)
  Cvetana Pironkova (qualificata)
  Mihaela Buzărnescu (ultimo turno, lucky loser)
  Viktorija Golubic (secondo turno)
  Viktorija Tomova (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Renata Zarazúa (secondo turno)
  Francesca Di Lorenzo (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (primo turno)
  Lesja Curenko (ultimo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Barbara Haas (primo turno)

Qualificate 

  Kaja Juvan
  Francesca Jones
  Greet Minnen
  Sara Errani
  Whitney Osuigwe
  Clara Burel
  Tímea Babos
  Mayo Hibi

  Olga Danilović
  Chloé Paquet
  Rebecca Marino
  Elisabetta Cocciaretto
  Valerija Savinych
  Cvetana Pironkova
  Ljudmila Samsonova
  Mayar Sherif

Lucky loser 

  Ysaline Bonaventure
  Margarita Gasparjan

  Anna Karolína Schmiedlová
  Mihaela Buzărnescu

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021